Ел Табано има више значења:

 Ел Табано (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Табано (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Табано (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Табано (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Табано (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику